El Masters de París 2015, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2015, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 31 d'octubre i el 8 de novembre de 2015 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista serbi Novak Đoković va demostrar novament el seu domini en el circuit individual, amb el desè títol de l'any i el sisè de categoria Masters. Amb aquest títol va esdevenir el primer tennista a guanyar sis títols Masters en una mateixa temporada i també fou el 26è del seu palmarès, a només un de Rafael Nadal que encapçala la classificació històrica. També fou el quart títol de París (2009, 2013 i 2014). La parella formada pel croat Ivan Dodig i el brasiler Marcelo Melo va servir demostrar que són la millor parella de l'any i que el brasiler pogués assegurar-se el número 1 a final de temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
ATP World Tour 2015